Der Begriff Junges Deutschland bezeichnet:

 Junges Deutschland (Geheimbund), einen politischen Geheimbund im 19. Jahrhundert
 Junges Deutschland (Literatur), eine informelle Gruppe progressiver Schriftsteller im 19. Jahrhundert
 Junges Deutschland (Zeitung),  eine ab 1950 erscheinende Wochenzeitung der  Freien Deutschen Jugend (FDJ)
 Junges Deutschland (Film), einen dokumentarischen Fernsehfilm aus dem Jahr 2014

Siehe auch:
 Jungdeutschland